Lijst van trainers van AZ.

AZ
AZ
Trainers